William Mitchell peut désigner :
 William Frederick Mitchell (1845-1914), peintre britannique ;
 William Mitchell Ramsay (1851-1939), archéologue écossais ;
 William DeWitt Mitchell (1874-1955), homme politique américain ;
  (1890-1959), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 William John Thomas Mitchell (1942-), professeur d’histoire de l'art et de littérature américain ;
 William Mitchell (1977-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.